Nordic Open (backgammon) : grootste backgammon toernooi ter wereld
 Nordic Open (golf) : golftoernooi van de Europese PGA Tour